Крістина Плішкова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Катерина Козлова здобула титул, у фіналі перемігщи Віру Звонарьову з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Dalian Women's Tennis Open, одиночний розряд
2017